90. Mistrzostwa Polski w Skokach Narciarskich – zawody o mistrzostwo Polski w skokach narciarskich, które odbyły się w dniach 24–25 marca 2015 roku.

Tytułu mistrza Polski bronił Piotr Żyła.

W konkursie indywidualnym na dużej skoczni zwyciężył Kamil Stoch z KS Eve-nement Zakopane, srebrny medal zdobył Andrzej Stękała z AZS Zakopane, a brązowy – Piotr Żyła z KS Wisła.

Obiekt 
Konkursy skoków na mistrzostwach Polski w 2015 odbyły się na dużej skoczni w Zakopanem.

Jury

Wyniki

Konkurs indywidualny na dużej skoczni (24.03.2015)

Konkurs drużynowy na dużej skoczni (25.03.2013)

Klasyfikacja medalowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich
Sezon 2014/2015 w skokach narciarskich
2015 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Zakopanem